Road steht für:

 Road (Band), US-amerikanische Rockband
 Mike Road (1918–2013), US-amerikanischer Schauspieler

Filme:
 Road (1987), britischer Spielfilm von Alan Clarke
 Road (2000), australischer Spielfilm von Catriona McKenzie
 Road (2002), indischer Spielfilm von Rajat Mukherjee
 Road (2005), US-amerikanischer Spielfilm von Leslie McCleave
 Road (2007), britischer Spielfilm von Gurchetan Singh
 Originaltitel des Films Road TT – Sucht nach Geschwindigkeit (2014)

ROAD steht für:
 ROAD, Directory of Open Access Scholarly Resources

Siehe auch:
 The Road
 Roads